Багдари́н — многозначный термин, может означать следующие топонимы:

 Багдарин — село на северо-востоке Республики Бурятия, административный центр Баунтовского эвенкийского района.
 Багдарин — река в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, левый приток Малого Амалата, бассейн реки Витим.
 Багдарин — региональный аэропорт в Республике Бурятия.